Puede referirse a:
 El riff, una frase musical.
 Riff, un grupo argentino de hard rock.
 RIFF, Reykjavík International Film Festival.
 RIFF, Resource Interchange File Format, un formato de fichero para datos multimedia.
 La cordillera del Rif, sistema montañoso del norte de Marruecos, perteneciente al Atlas.